Rødby, Denemarken
Rødby (parochie)
Rödby, Zweden